|-
| (117701) 2005 EC293||||10 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117702) 2005 EO295||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117703) 2005 EK300||||11 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (117704) 2005 EN317||||12 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (117705) 2005 FS2||||18 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117706) 2005 FU2||||18 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117707) 2005 FJ5||||31 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117708) 2005 FP5||||30 березня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Пратібха Кумар
|-
| (117709) 2005 FU6||||30 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117710) 2005 FC7||||31 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 117711 Degenfeld||2005 GA||1 квітня 2005||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі
|-
| 117712 Podmaniczky||2005 GD||1 квітня 2005||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі
|-
| 117713 Kovesligethy||||2 квітня 2005||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі
|-
| 117714 Kiskartal||||2 квітня 2005||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі
|-
| 117715 Карлкербі (Carlkirby)||||2 квітня 2005||Обсерваторія RAS||Роберт Гатсебо
|-
| (117716) 2005 GN1||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117717) 2005 GD5||||1 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117718) 2005 GZ5||||1 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117719) 2005 GL7||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117720) 2005 GB8||||2 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117721) 2005 GE8||||2 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117722) 2005 GA11||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117723) 2005 GN11||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117724) 2005 GW11||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117725) 2005 GU12||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117726) 2005 GC13||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117727) 2005 GJ13||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117728) 2005 GT13||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117729) 2005 GZ13||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117730) 2005 GV19||||2 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117731) 2005 GY19||||2 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117732) 2005 GA20||||2 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117733) 2005 GF20||||2 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117734) 2005 GG20||||2 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117735) 2005 GQ20||||2 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| 117736 Шеррод (Sherrod)||||4 квітня 2005||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (117737) 2005 GX22||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117738) 2005 GS26||||2 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117739) 2005 GD29||||4 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117740) 2005 GH29||||4 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117741) 2005 GD31||||4 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117742) 2005 GW31||||4 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117743) 2005 GU32||||4 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117744) 2005 GL33||||4 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117745) 2005 GP37||||2 квітня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117746) 2005 GS37||||2 квітня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117747) 2005 GW43||||5 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117748) 2005 GC44||||5 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117749) 2005 GG46||||5 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117750) 2005 GF48||||5 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117751) 2005 GL49||||5 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117752) 2005 GS50||||7 квітня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117753) 2005 GU53||||4 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117754) 2005 GA54||||4 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117755) 2005 GN58||||6 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117756) 2005 GR58||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117757) 2005 GD59||||5 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117758) 2005 GK60||||4 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117759) 2005 GP60||||6 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117760) 2005 GS64||||2 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117761) 2005 GK65||||2 квітня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117762) 2005 GD69||||2 квітня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117763) 2005 GP72||||4 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117764) 2005 GG73||||4 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117765) 2005 GO74||||5 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117766) 2005 GJ78||||6 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117767) 2005 GM78||||6 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117768) 2005 GK81||||1 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117769) 2005 GP86||||4 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117770) 2005 GZ88||||5 квітня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117771) 2005 GD93||||6 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117772) 2005 GZ95||||6 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117773) 2005 GJ97||||7 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117774) 2005 GV99||||7 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117775) 2005 GX101||||9 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117776) 2005 GY102||||9 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117777) 2005 GW110||||6 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117778) 2005 GO112||||6 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117779) 2005 GX112||||6 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117780) 2005 GY113||||9 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117781 Jamesfisher||||10 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117782) 2005 GL115||||10 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117783) 2005 GJ118||||11 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117784) 2005 GG119||||11 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117785) 2005 GJ121||||5 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117786) 2005 GN121||||5 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117787) 2005 GM123||||7 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117788) 2005 GU123||||8 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117789) 2005 GH127||||12 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117790) 2005 GO128||||13 квітня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117791) 2005 GT128||||1 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117792) 2005 GP132||||10 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117793) 2005 GB135||||10 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117794) 2005 GZ138||||12 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117795) 2005 GJ140||||13 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117796) 2005 GY140||||14 квітня 2005||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117797) 2005 GA141||||14 квітня 2005||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117798) 2005 GK150||||11 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117799) 2005 GW151||||12 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117800) 2005 GD161||||13 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

117700